Składy najlepszych zawodników mistrzostw świata U-17 w koszykówce kobiet – wyróżnienia przyznawane najlepszym zawodniczkom mistrzostw świata w koszykówce kobiet do lat 17, wybieranym  przez głosowanie dziennikarzy. 

pogrubienie – oznacza MVP turnieju
Zawodniczka (X) – oznacza kolejne wyróżnienie przyznane tej samej zawodniczce

Przypisy

Bibliografia 
 Mistrzostwa świata U-17 kobiet na eurobasket.com 
 Mistrzostwa świata U-17 kobiet na fiba.basketball

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona FIBA 

Mistrzostwa świata U-17 w koszykówce kobiet
Koszykarskie nagrody i plebiscyty